Бундеслига 1992—1993 — 30-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии в третий раз стал «Вердер». Турнир стартовал 14 августа 1992 года, а завершился 5 июня 1993 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: 
 «Боруссия» (Дортмунд) — «Ваттеншайд 09» — 6:0 (26-й тур, 16 апреля 1993 года) 
 «Бавария» — «Саарбрюккен» — 6:0 (27-й тур, 23 апреля 1993 года) 
 Самая крупная гостевая победа: «Юрдинген 05» — «Кайзерслаутерн» —  0:5 (14-й тур, 21 ноября 1992 года)
 Самый результативный матч (8 голов): «Бавария» — «Штутгарт» — 5:3 (29-й тур, 30 апреля 1993 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1992/93  

Германия
Германия
1993
Спорт в Германии в 1992 году
Спорт в Германии в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993